Pray (Italië)
 Pray (Loir-et-Cher)
 Pray (volk), een volk in Thailand
 Pray 3, de taal van dit volk, met ISO-taalcode pry